Regius Professor of Anatomy kan syfta på:

 Regius Professor of Anatomy (Aberdeen)
 Regius Professor of Anatomy (Glasgow)

Se även 

 Professor of Anatomy (Cambridge)